Шамбор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Шамбор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Шамбор () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Історична пам'ятка 

 Замок Шамбор () — найбільший замок на Луарі, розташований на території однойменного муніципалітету.